«Идеа́льная семья́» () — комедия 2011 года режиссёра Энн Рентон с Кэтлин Тёрнер, Эмили Дешанель и Джейсоном Риттером в главных ролях.

Сюжет 
Набожная католичка, жена и мать Эйлин Клири в погоне за званием «Католическая женщина года» должна доказать, что её семья действительно соответствует церковным представлениям об «идеальной семье», при этом не желая принимать своих близких такими, какие они есть на самом деле.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Кинокомедии 2011 года
Кинокомедии США
Фильмы на лесбийскую тематику